

Artistes et œuvres d'art

Poésie 
 Sappho de Mytilène (Lesbos) est une poétesse grecque de l'Antiquité,
  est une joueuse de lyre, poétesse et courtisane de la Grèce antique parfois confondue avec la précédente.

Littérature 
 Madeleine de Scudéry publiait en partie sous le pseudonyme de Sapho,
 Sapho 1900 est le surnom de Renée Vivien (1877-1909), poétesse britannique de langue française,
 Sapho, roman d'Alphonse Daudet publié en 1884,
 Sapho, nom de scène de Danielle Ebguy, chanteuse et écrivaine française née en janvier 1950 à Marrakech.

Théâtre 
 Sapho est une pièce en cinq actes d'Alphonse Daudet et Adolphe Belot (tirée du roman d'Alphonse Daudet), représentée pour la première fois au Théâtre du Gymnase le , pièce entrée au répertoire de la Comédie-Française le  ;
 , une pièce de théâtre comique de John Lyly.
 Opéra 
 Sapho est un opéra composé par Charles Gounod en 1851,
 Sapho est un opéra composé par Jules Massenet en 1897 et inspiré du roman d'Alphonse Daudet du même nom,

 Cinéma 
 Sapho réalisé par Lucius J. Henderson sorti en 1913,
  réalisé par Hugh Ford sorti en 1917,
 Sapho est un film réalisé par Léonce Perret, sorti en 1934,
 Sapho, Vénus de Lesbos (Saffo, venere di Lesbo) est un film réalisé par Pietro Francisci, sorti en 1960,
 Sapho ou La fureur d'aimer est un film français réalisé par Georges Farrel, sorti en 1971,
 Sappho, fiction réalisée par Robert Crombie en 2007,

 Musique 
 Sapho est une artiste franco-marocaine née à Marrakech en 1950,
 Sappho est le second album de la chanteuse américaine Zolita, sorti en 2018.

 Peinture 
 le peintre de Sappho, peintre grec sur céramique,

 Sculpture 
 Sapho, marbre de Claude Ramey, 1801, musée du Louvre.
 Sapho assise, marbre de James Pradier, 1852, musée d'Orsay.
 Sapho,'' bronze d'Antoine Bourdelle, musée Bourdelle.

Biologie

Règne animal 
 Sappho est un genre de colibris,
 Sapho est un genre dans la famille des Calopterygidae, dans le sous-ordre des Zygoptères (demoiselles) appartenant à l'ordre Odonata,

Divers 
 Le SAPHO est une maladie auto-inflammatoire qui touche la peau, les os et les articulations,
 (80) Sappho est un astéroïde.

Références